Mark Foster (ur. 1970) – brytyjski pływak, olimpijczyk, rekordzista świata
 Mark Foster (ur. 1973) – amerykański piłkarz
 Mark Foster (ur. 1975) – angielski golfista
 Mark Foster (ur. 1983) – angielski rugbysta
 Mark Foster (ur. 1984) – amerykański piosenkarz

Zobacz też 
 Mark Forster
 Marc Forster